Улица Гра́фтио — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память об инженере-энергетике Генрихе Осиповиче Графтио (1869—1949).

Казахстан 
 Улица Графтио — улица в Капчагае.
 Улица Графтио — улица в Серебрянске.

Латвия 
 Улица Академика Графтио — улица в Даугавпилсе.

Россия 
 Улица Графтио — улица в городе Волхове.
 Улица Графтио — улица в городе Заволжье.
 Улица Графтио — улица в селе Павловке Нуримановского района Башкортостана.
 Улица Графтио — улица в Перми.
 Улица Графтио — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Графтио — улица в посёлке Свирьстрое Ленинградской области.